Cleba är ett släkte av snäckor. Cleba ingår i familjen Cymbuliidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Cleba